Il doppio del torneo di tennis Prague Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Steve DeVries e Richard Vogel che hanno battuto in finale Martin Damm e David Rikl 2-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Steve DeVries /  Richard Vogel (Campioni)
 Martin Damm /  David Rikl (finale)

 David Adams /  Vicente Solves (quarti di finale)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Challenger 1991